Bohutín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bohutín (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Bohutín (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar